Наум Анастасов Гаврилов () е македонски сърбоманин, деец на Сръбската пропаганда в Македония.

Биография 
Роден е в Охрид в семейството на поп Анастас Гаврилов. Шурей е на Коста Групчев, видна фигура на сръбската пропаганда в Македония. Живее в Цариград, където подкрепя сръбското дело. В 1892 година става собственик (мутевелия) на новооснованата Цариградска сръбска гимназия. Синът му Димитрие Гаврилович преподава в гимназията, а другият му син Панта Гаврилович (1872 - 1925) е сръбски дипломат.

Родословие

Бележки 

Дейци на сръбската пропаганда в Македония
Родени в Охрид
Цариградска сръбска гимназия
Сърбомани